dymmel – szwedz. kołek stolarski (dymling), dawniej 'drewniane serce dzwonu', od zwyczaju zastępowania w Wielką Środę metalowych serc dzwonów kościelnych ich drewnianymi odpowiednikami w celu wyciszenia brzmienia; stąd: dymmelonsdag (Wielka Środa) i dymmelveckan Wielki Tydzień 
 Dymmel – nazwisko występujące w Kanadzie, Niemczech, Polsce, Szwecji, USA (w tym u osób pochodzących z Polski); w Polsce kilkanaście osób

Osoby noszące nazwisko Dymmel 
 Anna Dymmel – polska historyk, bibliotekoznawca
 Piotr Dymmel – polski historyk, mediewista, heraldyk, archiwista

Przypisy